Calvi peut faire référence à :

Toponyme

 Calvi, une commune française, située dans le département de la Haute-Corse, 
 (voir aussi la cité de Calvi, et la piève de Calvi) ; 
 Calvi, une commune italienne de la province de Bénévent, dans la région Campanie, en Italie ; 
 Calvi dell'Umbria, une commune italienne de la province de Terni dans la région Ombrie en Italie.

Patronyme 

 Alessandro Calvi (né en 1983), nageur italien, spécialiste du  nage libre ;
 Anna Calvi (née en 1980), musicienne anglaise ;
 Antonio Calvi (1341-1411), cardinal italien ;
 Fabrizio Calvi (1954-2021), journaliste d'investigation spécialisé dans les affaires de criminalité organisée et les services secrets ;
 Giorgio Carlo Calvi di Bergolo (1887-1977), général italien ;
 Gregorio Calvi di Bergolo (1904-1994), peintre italien ;
 Lazzaro Calvi (1502-1607), peintre italien ;
 Pasquale Calvi (1794-1867), homme politique italien ;
 Pompeo Calvi (1806-1884), peintre italien ;
 Roberto Calvi (1920-1982), homme d'affaires italien ;
 Tommaso Calvi (1526-1613), évêque italien.

Pseudonyme 

 Grégoire Élie Krettly (1922-2015), dit Gérard Calvi, compositeur et chef d'orchestre français ;
 Philippe Vallancien (1938-2022), dit Calvi, dessinateur de presse, caricaturiste et illustrateur français ;
 Yves Krettly (né en 1959), dit Yves Calvi, journaliste français, fils de Gérard Calvi.

Produit
 Le calvi, un vin produit en Corse.

Militaire
 La classe Calvi est une classe de sous-marins océaniques italiens de la Regia Marina entrée en service en 1935.
Pietro Calvi, navire de tête de cette classe